Bruce – szkockie nazwisko i nazwa klanu.
 Bruce – szczyt położony w górach Hamersley
 Bruce – półwysep w prowincji Ontario, Kanada
 Bruce – jednostka administracyjna kanadyjskiej prowincji Ontario
 Elektrownia jądrowa Bruce – kanadyjska elektrownia jądrowa

Miejscowości w USA:
 Bruce – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Bruce – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Bruce – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Calhoun

Gminy w USA:
 Bruce (ang. Bruce Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie LaSalle
 Bruce (ang. Bruce Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Bruce (ang. Bruce Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Bruce (ang. Bruce Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Chippewa
 Bruce (ang. Bruce Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb

Osoby o nazwisku Bruce
 Bruce, Alastair (ur. 1947) – arystokrata brytyjski
 Bruce, Catherine Wolfe (1816-1900) – amerykańska donatorka astronomii
 Bruce, Clarence (1885-1957) – arystokrata brytyjski, sportowiec
 Bruce, Dawid II (1324-1371) – król Szkocji 1329–1371
 Bruce, Henry (1815-1895) – polityk i arystokrata brytyjski
 Bruce, Henry (1851-1929) – arystokrata brytyjski
 Bruce, Jack (ur. 1943) – kompozytor, wokalista i basista brytyjski (The Cream)
 Bruce, James (1811-1865) – gubernator generalny Brytyjskiej Kanady
 Bruce, Morys (1919-2005) – polityk i arystokrata brytyjski
 Bruce, Robert (1113/1124-1138) – 1 Lord Annandale
 Bruce, Robert (1138-1194) – 2 Lord Annandale
 Bruce, Robert (1211/1212-1226/1233) – 4 Lord Annandale
 Bruce, Robert (1226/1233-1295) – 5 Lord Annandale
 Bruce, Robert (1295-1304) – 6 Lord Annandale
 Bruce, Robert I (1324-1371) – król Szkocji 1329–1371
 Bruce, Stanley (1883-1967) – polityk australijski
 Bruce, Steve (ur. 1960) – piłkarz angielski